François Grognier (ca1650-1686), un des plus célèbres flibustiers dont Raveneau de Lussan rapporta la vie à la fin du ,
 Louis-Furcy Grognier (1774-1837), naturaliste, directeur de l'École nationale vétérinaire de Lyon, dont l’abréviation botanique standard est Grognier, 
 Adolphe Grognier, comédien, amoureux de Rachel, chanteur lyrique, directeur du théâtre de la Monnaie à Bruxelles, 
 Louis-Furcy Grognier (1787-1863), maire d'Aurillac.

Voir aussi 
 Famille Grognier